La  du Tour d'Italie 1998 a lieu le  entre Montella et Matera. Elle est remportée par Mario Cipollini.

Récit 
Deuxième victoire au sprint cette année pour Mario Cipollini. Il devient l'égal de Francesco Moser dans l'Histoire du Giro avec 23 victoires d'étapes.
Michele Bartoli grappille  sur Alex Zülle lors d'un sprint intermédiaire.

Classement de l'étape

Classement général 

 08